O Grupo F da Copa do Mundo FIFA de 2006 foi formado por Brasil, Croácia, Austrália e Japão.

Classificação

Austrália - Japão

Brasil - Croácia

Japão - Croácia

Brasil - Austrália

Japão - Brasil

Croácia - Austrália

Curiosidades 
 No jogo entre Croácia e Austrália, o árbitro deu ao jogador croata Šimunić três cartões amarelos.

Ver também 
 Brasil na Copa do Mundo de 2006

Grupo F